Le Groupe Walibi, maintenant intégré à la Compagnie des Alpes, comprenait plusieurs parcs portant le nom Walibi :
 Walibi Belgium, le premier parc du groupe, anciennement Walibi, puis Walibi Wavre puis  ;
 Walibi Holland, à Dronten aux Pays-Bas, anciennement Walibi Flevo, puis Six Flags Holland, puis Walibi World ;
 Walibi Rhône-Alpes, anciennement Avenir Land sur la commune des Avenières en France ;
 Walibi Sud-Ouest et Walibi Aquitaine sont d'anciens noms de Walygator Sud-Ouest à Agen (ce parc n'appartenant plus à la Compagnie des Alpes) ;
 Walibi Schtroumpf et Walibi Lorraine sont d'anciens noms de Walygator Grand Est (ce parc n'appartenant pas à la Compagnie des Alpes) ;
 Walibi Île-de-France, à Saint-Pierre-du-Perray, nom du projet de transformation du parc Babyland en un parc Walibi.

 Walibi, créé à l'origine comme mascotte du parc Walibi, est un personnage de fiction et une licence développés par la Compagnie des Alpes pour renforcer l'image de ses parcs.